Liczba mieszkańców miasta Görlitz.

Od 1415 do 1944 

¹ Spis ludności

Od 1945 do 1989 
 
¹ Spis ludności

Źródło: Staatliche Zentralverwaltung für Statistik

Od 1990 
Liczba mieszkańców w poszczególnych latach po zjednoczeniu Niemiec 20 września 1990.

Źródło: Urząd statystyczny Saksonii.

Zobacz też 
 ludność Zgorzelca

Görlitz
Demografia Niemiec
Görlitz